В одиночному розряді тенісного турніру Belgian Open 2002, який проходив в рамках Туру WTA 2002, Міріам Казанова здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 4-6, 6-2, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
 Барбара Шетт (чвертьфінал)
 Крістіна Торренс-Валеро (1-ше коло)
 Мартина Суха (1-ше коло)

 Магі Серна (чвертьфінал)
 Вірхінія Руано Паскуаль (півфінал)
 Мартіна Мюллер (чвертьфінал)
 Емілі Луа (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Belgian Open (теніс)